Rajshahi (divisie), divisie van Bangladesh.
 Rajshahi (zila), zila (district) van Bangladesh.
 Rajshahi (stad), hoofdstad van dit district.